Шевченківська сільська рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Шевченківська сільська рада — Київська область, Васильківський район

Див. також 
 Шевченківська сільська рада